Pedro Lessa - jurista, magistrado, político e membro da Academia Brasileira de Letras (1859-1921)
Pedro Emiliano da Silveira Lessa - primeiro e único barão de Gravatá (1814-1893)

Localidades

Pedro Lessa (Serro)

Ver também

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos